Nikkei 225 або Ніккей 225 (Nikkei 225 Stock Average, яп. 日経平均株価',日経225) — один з найважливіших фондових індексів Японії. Індекс обчислюється як просте середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі.

Вперше індекс був опублікований 7 вересня 1950 Токійською фондовою біржею під назвою TSE Adjusted Stock Price Average. З 1970 р. індекс обчислюється японською газетою Ніхон кейдзай сімбун. Нова назва індексу походить від скороченої назви газети — Nikkei.

Список компаній 
Список компаній, охоплених індексом Nikkei 225, переглядається як мінімум раз на рік, у жовтні.

Продукти 
 Ajinomoto Co., Inc. (2802)
 Asahi Breweries, Ltd. (2502)
 Japan Tobacco Inc. (2914)
 Kikkoman Corp. (2801)
 Kirin Brewery Co., Ltd. (2503)
 Meiji Holdings Company, Limited (2269)
 Nichirei Corp. (2871)
 Nippon Meat Packers, Inc. (2282)
 Nisshin Seifun Group Inc. (2002)
 Sapporo Holdings Ltd. (2501)
 Takara Holdings Inc. (2531)

Текстиль і одяг 
 Kuraray Co., Ltd. (3405)
 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (3404)
 Nisshinbo Industries, Inc. (3105)
 Teijin Ltd. (3401)
 Toray Industries, Inc. (3402)
 Toyobo Co., Ltd. (3101)
 Unitika, Ltd. (3103)

Виробництво паперу 
 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. (3865)
 Mitsubishi Paper Mills Ltd. (3864)
 Nippon Paper Group, Inc. (3893)
 Oji Paper Co., Ltd. (3861)

Хімічні 
 Asahi Kasei Corp. (3407)
 Denki Kagaku Kogyo K.K. (4061)
 Fujifilm Holdings Corp. (4901)
 Kao Corp. (4452)
 Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (4188)
 Mitsui Chemicals, Inc. (4183)
 Nippon Kayaku Co., Ltd. (4272)
 Nippon Soda Co., Ltd. (4041)
 Nissan Chemical Industries, Ltd. (4021)
 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063)
 Shiseido Co., Ltd. (4911)
 Showa Denko K.K. (4004)
 Sumitomo Chemical Co., Ltd. (4005)
 Tosoh Corp. (4042)
 Ube Industries, Ltd. (4208)

Фармацевтичні 
 Astellas Pharma Inc. (4503)
 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (4519)
 Daiichi Sankyo Co., Ltd. (4568)
 Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506)
 Eisai Co., Ltd. (4523)
 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (4151)
 Shionogi & Co., Ltd. (4507)
 Takeda Pharmaceutical Company, Ltd. (4502)

Нафта і вугільна продукція 
 Nippon Mining Holdings, Inc. (5016)
 Nippon Oil Corp. (5001)
 Showa Shell Sekiyu K.K. (5002)

Гумові вироби 
 Bridgestone Corp. (5108)
 The Yokohama Rubber Co., Ltd. (5101)

Скло і кераміка 
 Asahi Glass Co., Ltd. (5201)
 NGK Insulators, Ltd. (5333)
 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (5202)
 Nitto Boseki Co., Ltd. (3110)
 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (5232)
 Taiheiyo Cement Corp. (5233)
 Tokai Carbon Co., Ltd. (5301)
 Toto Ltd. (5332)

Сталеливарні 
 JFE Holdings, Inc. (5411)
 Kobe Steel, Ltd. (5406)
 Nippon Steel Corp. (5401)
 Pacific Metals Co., Ltd. (5541)
 Sumitomo Metal Industries, Ltd. (5405)

Кольорові метали 
 Dowa Holdings Co., Ltd. (5714)
 Fujikura Ltd. (5803)
 Furukawa Co., Ltd. (5715)
 The Furukawa Electric Co., Ltd. (5801)
 Mitsubishi Materials Corp. (5711)
 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (5706)
 Nippon Light Metal Co., Ltd (5701)
 SUMCO Corp. (3436)
 Sumitomo Electric Industries, Ltd. (5802)
 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (5713)
 Toho Zinc Co., Ltd. (5707)
 Toyo Seikan Kaisha, Ltd. (5901)

Машинобудування 
 Chiyoda Corp. (6366)
 Daikin Industries, Ltd. (6367)
 Ebara Corp. (6361)
 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (6305)
 Hitachi Zōsen Corporation (7004)
 IHI Corp. (7013)
 The Japan Steel Works, Ltd. (5631)
 JTEKT Corp. (6473)
 Komatsu Ltd. (6301)
 Kubota Corp. (6326)
 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011)
 NSK Ltd. (6471)
 NTN Corp. (6472)
 Okuma Holdings, Inc. (6103)
 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (6302)

Електричні машини 
 Advantest Corp. (6857)
 Alps Electric Co., Ltd. (6770)
 Canon Inc. (7751)
 Casio Computer Co., Ltd. (6952)
 Clarion Co., Ltd. (6796)
 Denso Corp. (6902)
 Fanuc Ltd. (6954)
 Fuji Electric Holdings Co., Ltd. (6504)
 Fujitsu Ltd. (6702)
 GS Yuasa Corp. (6674)
 Hitachi, Ltd. (6501)
 Kyocera Corp. (6971)
 Panasonic Corp. (6752)
 Panasonic Electric Works Co., Ltd. (6991)
 Meidensha Corp. (6508)
 Minebea Co., Ltd. (6479)
 Mitsubishi Electric Corp. (6503)
 Mitsumi Electric Co., Ltd. (6767)
 NEC Corp. (6701)
 Oki Electric Industry Co., Ltd. (6703)
 Pioneer Corporation (6773)
 Sanyo Electric Co., Ltd. (6764)
 Sharp Corp. (6753)
 Sony Corp. (6758)
 Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976)
 TDK Corp. (6762)
 Tokyo Electron Ltd. (8035)
 Toshiba Corp. (6502)
 Yokogawa Electric Corp. (6841)

Суднобудування 
 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012)
 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. (7003)

Автомобільні 
 Fuji Heavy Industries Ltd. (7270)
 Hino Motors, Ltd. (7205)
 Honda Motor Co., Ltd. (7267)
 Isuzu Motors Ltd. (7202)
 Mazda Motor Corp. (7261)
 Mitsubishi Motors Corp. (7211)
 Nissan Motor Co., Ltd. (7201)
 Suzuki Motor Corp. (7269)
 Toyota Motor Corp. (7203)

Точні прилади 
 Citizen Holdings Co., Ltd. (7762)
 Konica Minolta Holdings, Inc. (4902)
 Nikon Corp. (7731)
 Olympus Corp. (7733)
 Ricoh Co., Ltd. (7752)
 Terumo Corp. (4543)

Інші виробництва 
 Dai Nippon Printing Co., Ltd. (7912)
 Hoshizaki Electric Co., Ltd. (6465)
 Toppan Printing Co., Ltd. (7911)
 Yamaha Corp. (7951)

Рибальство 
 Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (1332)
 Maruha Nichiro Holdings, Inc. (1334)

Гірчовидобувні 
 Inpex Corp. (1605)

Будівельні 
 Comsys Holdings Corp. (1721)
 Daiwa House Industry Co., Ltd. (1925)
 JGC Corporation (1963)
 Kajima Corp. (1812)
 Obayashi Corp. (1802)
 Sekisui House, Ltd. (1928)
 Shimizu Corp. (1803)
 Taisei Corp. (1801)

Торгівля 
 Itochu Corp. (8001)
 Marubeni Corp. (8002)
 Mitsubishi Corp. (8058)
 Mitsui & Co., Ltd. (8031)
 Softbank Corp. (9984)
 Sojitz Corp. (2768)
 Sumitomo Corp. (8053)
 Toyota Tsusho Corp. (8015)

Роздрібна торгівля 
 Aeon Co., Ltd. (8267)
 Fast Retailing Co., Ltd. (9983)
 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (3099)
 J. Front Retailing Co., Ltd. (3086)
 Marui Group Co., Ltd. (8252)
 Seven & I Holdings Co., Ltd. (3382)
 Takashimaya Co., Ltd. (8233)
 Uny Co., Ltd. (8270)

Банківська справа 
 The Bank of Yokohama, Ltd. (8332)
 The Chiba Bank, Ltd. (8331)
 Chuo Mitsui Trust Holdings, Inc. (8309)
 Fukuoka Financial Group, Inc. (8354)
 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (8306)
 Mizuho Financial Group, Inc. (8411)
 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (8404)
 Resona Holdings, Inc. (8308)
 Shinsei Bank, Ltd. (8303)
 The Shizuoka Bank, Ltd. (8355)
 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (8316)
 The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. (8403)

Цінні папери 
 Daiwa Securities Group Inc. (8601)
 Matsui Securities Co., Ltd. (8628)
 Nomura Holdings, Inc. (8604)
 Mizuho Securities Co., Ltd. (8606)

Страхування 
 Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited (8725)
 Sompo Japan Insurance Inc. (8755)
 T&D Holdings, Inc. (8795)
 Tokio Marine Holdings, Inc. (8766)

Інші фінансові послуги 
 Credit Saison Co., Ltd. (8253)

Нерухомість 
 Heiwa Real Estate Co., Ltd. (8803)
 Mitsubishi Estate Co., Ltd. (8802)
 Mitsui Fudosan Co.,Ltd (8801)
 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830)
 Tokyu Land Corp. (8815)

Залізничний / автобусний транспорт 
 East Japan Railway Company (9020)
 Keio Corp. (9008)
 Keisei Electric Railway Co., Ltd. (9009)
 Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007)
 Tobu Railway Co., Ltd. (9001)
 Tokyu Corp. (9005)
 West Japan Railway Company (9021)

Інший сухопутний транспорт 
 Nippon Express Co., Ltd. (9062)
 Yamato Holdings Co., Ltd. (9064)

Морський транспорт 
 Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107)
 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104)
 Nippon Yusen K.K. (9101)

Повітряний транспорт 
 All Nippon Airways Co., Ltd. (9202)
 Japan Airlines Corp. (9205)

Логістика 
 Mitsubishi Logistics Corp. (9301)

Зв'язок 
 KDDI Corp. (9433)
 Nippon Telegraph and Telephone Corp. (9432)
 NTT Data Corp. (9613)
 NTT DoCoMo, Inc. (9437)
 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. (9412)

Електроенергія 
 Chubu Electric Power Co., Inc. (9502)
 The TKansai Electric Power Co., Inc. (9503)
 The Tokyo Electric Power Co., Inc. (9501)

Газ 
 Osaka Gas Co., Ltd. (9532)
 Tokyo Gas Co., Ltd. (9531)

Послуги 
 CSK Holdings Corp. (9737)
 Dentsu Inc. (4324)
 Konami Corp. (9766)
 Secom Co., Ltd. (9735)
 Tokyo Dome Corp. (9681)
 Toho Co., Ltd. (9602)
 Trend Micro Inc. (4704)
 Yahoo Japan Corp. (4689)

Суміжні індекси 
 Nikkei 500 (Nikkei 500 Stock Average) — індекс, аналогічний Nikkei 225, але охоплює 500 компаній першої секції Токійської фондової біржі;
 Nikkei Stock Index 300 — середнє зважене за ринковою капіталізацією значення цін акцій 300 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі;
 Nikkei All Stock Index — середнє зважене за ринковою капіталізацією значення цін акцій всіх компаній, зареєстрованих на п'яти найбільших японських біржах (Токіо, Осака, Нагоя, Саппоро, Фукуока), торгових майданчиках Hercules і Mothers (англ. Market of the High-Growth and Emerging Stocks). Цей індекс враховує виплату дивідендів;
 36 індексів по різних галузях економіки;
 8 індексів за типами формування інвестиційних портфелів (Nikkei Style Indices).

Див. також 
 TOPIX

Джерела 
 Nikkei 225 

Економіка Японії
Фондові індекси